Села:
 Мала Вільшанка — Київська область, Білоцерківський район
 Мала Вільшанка — Київська область, Обухівський район
 Мала Вільшанка — Кіровоградська область, Вільшанський район
 Мала Вільшанка — Львівська область, Золочівський район